Jiří Kučera, češki hokejist, * 28. marec 1966, Plzeň, Češka.

Kučera je v češkoslovaški ligi igral za kluba HC Plzeň in Dukla Jihlava. V tujini je igral še za klube Tappara Tampere v finski ligi, Luleå HF v švedski ligi in EHC Kloten v švicarski ligi. S klubom Luleå je v sezoni 1995/96 osvojil naslov švedskega državnega prvaka. Leta 1987 je bil kot 152. izbran na NHL naboru s strani kluba Pittsburgh Penguins, toda v ligi NHL ni nikoli zaigral.

Za češkoslovaško reprezentanco je nastopil na štirih svetovnih prvenstvih, kjer je osvojil tri bronaste medalje, za češko reprezentanco pa na Olimpijskih igrah 1994 in štirih svetovnih prvenstvih, kjer je osvojil po eno zlato in bronasto medaljo.

Leta 2015 je bil sprejet v Češki hokejski hram slavnih.

Pregled kariere

|-
| HC Plzeň
| Češkoslovaška liga
| 83/84
|
| 12
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Plzeň
| Češkoslovaška liga
| 84/85
|
| 40
| 6
| 6
| 12
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Jihlava
| Češkoslovaška liga
| 85/86
|
| 30
| 6
| 4
| 10
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Jihlava
| Češkoslovaška liga
| 86/87
|
| 43
| 13
| 12
| 25
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 87
|
| 10
| 0
| 2
| 2
|
| 11
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Kanadski pokal
| 87
|
| 6
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Plzeň
| Češkoslovaška liga
| 87/88
|
| 41
| 21
| 24
| 45
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Plzeň
| Češkoslovaška liga
| 88/89
|
| 40
| 20
| 15
| 35
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 89
|
| 10
| 2
| 2
| 4
| +6
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Plzeň
| Češkoslovaška liga
| 89/90
|
| 47
| 10
| 24
| 34
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 90
|
| 8
| 4
| 1
| 5
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 90/91
|
| 44
| 23
| 34
| 57
| +11
| 26
|
| 3
| 0
| 2
| 2
| +1
| 4
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 91
|
| 10
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 91/92
|
| 44
| 22
| 20
| 42
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 92/93
|
| 48
| 22
| 32
| 54
| +20
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 93
|
| 8
| 0
| 5
| 5
| +5
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 93/94
|
| 47
| 16
| 26
| 42
| +4
| 37
|
| 10
| 7
| 5
| 12
| +5
| 4
|-
| Češka
| Olimpijske igre
| 94
|
| 8
| 6
| 2
| 8
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 94
|
| 6
| 4
| 0
| 4
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 94/95
|
| 40
| 15
| 12
| 27
|
| 24
|
| 9
| 2
| 7
| 9
|
| 8
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 95
|
| 8
| 1
| 0
| 1
| -5
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 95/96
|
| 39
| 15
| 19
| 34
|
| 18
|
| 12
| 4
| 8
| 12
|
| 6
|-
| Češka
| Svetovni pokal
| 96
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| -2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 96
|
| 8
| 5
| 2
| 7
| +7
| '''6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Plzeň
| Češka liga
| 96/97
|
| 43
| 10
| 23
| 33
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EHC Kloten
| Švicarska liga
| 97/98
|
| 38
| 8
| 22
| 30
|
| 18
|
| 7
| 1
| 2
| 3
|
| 2
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 98/99
|
| 45
| 7
| 21
| 28
| -3
| 52
|
| 5
| 2
| 1
| 3
| 0
| 4
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 99/00
|
| 47
| 13
| 21
| 34
| 0
| 34
|
| 9
| 1
| 1
| 2
| -2
| 6
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 00/01
|
| 34
| 10
| 8
| 18
| -3
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 806
| bgcolor="#7FFF00" | 259
| bgcolor="#7FFF00" | 338
| bgcolor="#7FFF00" | 597
| bgcolor="#7FFF00" | +40
| bgcolor="#7FFF00" | 408
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 55
| bgcolor="#7FFF00" | 17
| bgcolor="#7FFF00" | 26
| bgcolor="#7FFF00" | 43
| bgcolor="#7FFF00" | +4
| bgcolor="#7FFF00" | 34
|}

Glej tudi 
 Seznam čeških hokejistov na ledu

Viri 
 
 

Živeči ljudje
Češki hokejski centralni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Češko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1994
Češkoslovaški hokejski reprezentanti
Češki hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Pittsburgh Penguins)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1987
Hokejisti HC Plzeň
Hokejisti Dukla Jihlava
Hokejisti Tappara Tampere
Hokejisti Luleå HF
Hokejisti EHC Kloten
Sprejeti v Češki hokejski hram slavnih